Le Metalab est un hackerspace à Vienne (Autriche).
 , est une entreprise de design d'interface située à Victoria en Colombie-Britannique.
 Metalab est l'ancien nom de , un projet de bibliothèque numérique et archive numérique.
 MetaLAB est le nom d'un laboratoire de recherche et d'une unité d'enseignement à l'université Harvard.
 MetaLab est/a été le nom d'un laboratoire de recherche de Sinclair Research.